DeKalb é o nome de diversos condados dos Estados Unidos:
Condado de DeKalb (Alabama)
Condado de DeKalb (Geórgia)
Condado de DeKalb (Illinois)
Condado de DeKalb (Indiana)
Condado de DeKalb (Missouri)
Condado de DeKalb (Tennessee)

Desambiguações de topônimos